O12 ou O-12 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Classe O 12, une classe de quatre sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 HNLMS O 12, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 O-12 Falcon, un avion militaire américain de l'entre-deux-guerres.

Médecine 
 Œdème et la protéinurie gestationnels liés à la grossesse sans hypertension, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute espagnole O-12, une autoroute urbaine d'Oviedo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres